Josef Zettler ist der Name folgender Personen:

* Josef Zettler (Tiermediziner) (1886–nach 1952), deutscher Tierarzt
 Josef Zettler (Kommunist) (1904–1974), deutscher Agent und Polizeioffizier in der DDR